een kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeenten
 Vrije Evangelische kerk (Bussum)
 Vrije Evangelische kerk (Dronten)
 Vrije Evangelische kerk (Franeker)
 Vrije Evangelische kerk (Kampen)
 Vrije Evangelische kerk (Leeuwarden)
 Vrije Evangelische kerk (Nieuwvliet)
 Vrije Evangelische kerk (Nijverdal)
 Vrije Evangelische kerk (Wormerveer)
 Vrije Evangelische kerk (Zwolle)